Сент-Андьоль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Арль, кантон Шаторенар.

Площадь коммуны — 16,00 км², население — 3203 человека (2006) с тенденцией к росту: 3298 человек (2012), плотность населения — 206,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3211 человек, а в 2012 году — 3298 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2035 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1492 были экономически активными, 543 — неактивными (показатель активности 73,3 %, в 1999 году — 72,8 %). Из 1492 активных трудоспособных жителей работали 1271 человек (691 мужчина и 580 женщин), 221 числились безработными (99 мужчин и 122 женщины). Среди 543 трудоспособных неактивных граждан 180 были учениками либо студентами, 170 — пенсионерами, а ещё 193 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1237 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3187,5 человек. При этом медиана доходов составила 16 тысяч 099 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Сент-Андьоль